Bourg-en-Bresse é uma comuna francesa, capital do departamento de Ain, na região de Auvérnia-Ródano-Alpes. A pronúncia do nome da cidade é [burkãbres] ou simplesment [burk].

Demografia 
Em 2006 Bourg-en-Bresse apresentava uma população de 40156 habitantes, distribuídos por 21206 lares.

Ligações externas